Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 296001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 lutego 1994 do 18 marca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

296001-296100

296101-296200

296201-296300

296301-296400

296401-296500

296501-296600

296601-296700

296701-296800

296801-296900

296901-297000

Przypisy 

Lista planetoid 296001-297000